

Biologia 
 Dente – organo deputato alla masticazione
Dente del giudizio

Montagne 

 Dente Italiano – vetta delle Prealpi vicentine
 Monte Dente della Vecchia – monte degli Appennini
 Dente di Coca – montagna delle Alpi Orobie
 Dente del Gigante – vetta delle Alpi Occidentali, facente parte del gruppo di Rochefort
 Bric del Dente – monte dell'Appennino Ligure

Persone 
 Dente (Giuseppe Peveri) – cantante italiano 
 Girolamo Dente (Girolamo di Tiziano) – pittore italiano
 Marco Dente – incisore italiano
 Nicola Dente – scultore italiano
 Vitaliano del Dente – politico italiano

Altro 
 Dente – album di Dente del 2020

Pagine correlate 
Dent
Denti (disambigua)